Бе́реснєв () — російське прізвище.

Відомі носії 

 Береснєва Ольга Олександрівна (* 1985) — українська плавчиня, світова рекордсменка, майстер спорту України міжнародного класу.
 Береснєв Борис Іванович (1928—1990) — фізик твердого тіла, член-кореспондент АН УРСР,
 Береснєв Вячеслав Мартинович — доктор технічних наук, професор. Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Береснєв Олександр Васильович — доктор медичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року.
  (, 1957) — радянський хокеїст, латвійський хокеїст та тренер з хокею з шайбою. Майстер спорту СРСР.

Примітки